Vellach (Verballhornung des slowenischen bela ‚weiß‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Bad Vellach, an der Vellach gelegene Katastralgemeinde und Ortschaft in Eisenkappel-Vellach im Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Vellach (Gemeinde Gallizien), Bela, Katastralgemeinde von Gallizien im Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Vellach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Bela, Katastralgemeinde von Hermagor-Pressegger See im Bezirk Hermagor, Kärnten
 Vellach (Gemeinde Magdalensberg), Katastralgemeinde von Magdalensberg im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Vellach (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Vellach (Sittersdorf), Dorfteil von Rückersdorf in der Katastralgemeinde von Sittersdorf im Bezirk Völkermarkt, Kärnten

 Vellach (Fluss), Nebenfluss der Drau in Unterkärnten, Österreich

Siehe auch:
 Fellach (Begriffsklärung)
 Bela
 Obervellach
 Villach